Vijali ima više značenja:
 Vijali (Pordenone)
 Vijali (Verona)